Tomáš Sedláček je jméno více osobností:

 Tomáš Sedláček (voják) (1918–2012) – český voják, příslušník československého protinacistického odboje a politický vězeň komunistického režimu
 Tomáš Sedláček (literární vědec) (* 1950) – český literární vědec a rozhlasový pracovník
 Tomáš Sedláček (cyklista) (* 1967) – český silniční cyklista
 Tomáš Sedláček (ekonom) (* 1977) – český ekonom
 Tomáš Sedláček (fotbalista) (* 1980) – český fotbalový útočník
 Tomáš Sedláček (herec) (* 15. 1. 1949 v Praze) – český herec